USS Silversides puede referirse:
 al USS Silversides (SS-236), submarino de la clase Gato;
 al USS Silversides (SS-679), submarino de la clase Sturgeon; o
 al USS Silversides (SSN-807), futuro submarino de la clase Virginia.

Silversides